Charles-Pierre Colardeau (1732-1776), académicien français ;
 Marie Colardeau (1865-1952), avocate féministe française ;
 Fernand Colardeau (1895-1972), personnalité politique française.